Carlo Zocchi (1894-1965), peintre italien ;
 Cesare Zocchi (1851-1922), sculpteur italien ;
 Chiara Zocchi (1977-), romancière italienne ;
 Cosimo Zocchi, dessinateur et graveur italien du  ;
 Giuseppe Zocchi (1711-1767), dessinateur et graveur italien, frère de Cosimo.

Patronyme italien